Glas Amerike (VOA) počeo je da emituje program 1942. godine. Danas je ova kuća međunarodni multimedijalni servis koji, kroz Odbor guvernera (-{Broadcasting Board of Governors - BBG}-) finansira američka vlada.

Glas Amerike emituje oko 1.500 sati informativnog, obrazovnog i kulturnog programa svake nedjelje. Ove programe na TV, radiju i interenetu prati više od 125 miliona ljudi. Glas Amerike, redakcija programa na jezicima naroda BiH svakoga radnog priprema i emituje polusatnu TV emisiju - Studio Washington. Osim toga, sedmično je na programu i interaktivna koprodukcija, koja se realizuje sa bosanskohercegovačkim javnim servisom. 

Glas Amerike objavljuje deo svoje video produkcije na -{YouTube}- kanalu.

Reference

Spoljašnje veze 

 

Радио-станице